Kil-Klasse war die Bezeichnung zweier Schiffsklassen der Royal Navy. Der Name sämtlicher Schiffe der beiden Klassen beginnt mit der Silbe „Kil-“.

 Kil-Klasse (1918), Sloop aus dem Ersten Weltkrieg
 Kil-Klasse (U-Jagd-Boot) (Zweiter Weltkrieg), siehe PCE-Klasse